Le Championnat du monde double mixte de curling 2014 (nom officiel : World Mixed Doubles Curling Championship) est le  du monde double mixte de curling.
Il est organisé en Écosse dans la ville de Dumfries du 23 au 30 avril 2014.
L'événement s'est tenu conjointement avec les Championnat du monde senior de curling.

Equipes 
Les équipes sont composées comme suit:

Classement Round Robin 

*Légende: V = Victoire - D = Défaite

Résultats des sessions

Groupe A

Jeudi 24 avril 
Session 1
- 8h15

Session 4
- 19h30

Vendredi 25 avril 
Session 6
- 11h15

Session 9
- 21h00

Samedi 26 avril 
Session 12
- 14h30

Dimanche 27 avril 
Session 15
- 8h00

Session 18
- 17h45

Session 19
- 21h00

Lundi 28 avril 
Session 21
- 11h15

Session 22
- 14h30

Mardi 29 avril 
Session 25
- 8h00

Groupe B

Jeudi 24 avril 
Session 2
- 12h00

Vendredi 25 avril 
Session 5
- 8h00

Session 8
- 17h45

Samedi 26 avril 
Session 11
- 11h15

Session 14
- 21h00

Dimanche 27 avril 
Session 16
- 11h15

Session 17
- 14h30

Lundi 28 avril 
Session 20
- 8h00

Session 22
- 14h30

Session 24
- 21h00

Mardi 29 avril 
Session 25
- 8h00

Session 26
- 11h15

Groupe C

Jeudi 24 avril 
Session 1
- 8h15

Session 2
- 12h00

Session 3
- 15h45

Vendredi 25 avril 
Session 5
- 8h00

Session 6
- 11h15

Session 7
- 14h30

Session 9
- 21h00

Samedi 26 avril 
Session 10
- 8h00

Session 12
- 14h30

Session 13
- 17h45

Session 14
- 21h00

Dimanche 27 avril 
Session 15
- 8h00

Session 16
- 11h15

Session 17
- 14h30

Session 18
- 17h45

Lundi 28 avril 
Session 20
- 8h00

Session 21
- 11h15

Session 23
- 17h45

Session 24
- 21h00

Groupe D

Jeudi 24 avril 
Session 3
- 15h45

Session 4
- 19h30

Vendredi 25 avril 
Session 7
- 14h30

Session 8
- 17h45

Samedi 26 avril 
Session 10
- 8h00

Session 11
- 11h15

Session 13
- 17h45

Dimanche 27 avril 
Session 16
- 11h15

Session 17
- 14h30

Session 18
- 17h45

Session 19
- 21h00

Lundi 28 avril 
Session 21
- 11h15

Session 23
- 17h45

Session 24
- 21h00

Résultats Play-offs

Feuilles de tournois

Qualifications 
Mardi 29 avril, 15h30

Quart de final 
Mardi 29 avril, 20h00

Demi-finale 
Mercredi 30 avril, 10h15

Médaille de Bronze 
Mercredi 30 avril, 15h30

Médaille d’Or 
Mercredi 30 avril, 15h30

Références

Liens externes 
  Site officiel

2014
Curling double mixte
Curling double mixte 2014
Dumfries
Monde double mixte 2014
Sport en Écosse en 2014
Sport en avril 2014